Moldaviens fotbollslandslag kan avse
Moldaviens herrlandslag i fotboll
Moldaviens damlandslag i fotboll